Mjukgörande kan syfta på:
 Mjukgörande salva
 Mjukgörande kräm

Se även
 Mjukmedel